Сэм Ричардсон (; род. 12 января 1984) — американский актёр. Наиболее известен по роли Ричарда Сплетта в сериале «Вице-президент». В 2022 году Ричардсон был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале» за игру Эдвина Акуфо в сериале «Тед Лассо».

Биография 
Ричардсон родился в Детройте 12 января 1984 года. Раз в год ездил к своему деду в Гану. После окончания школы в 2002 году он обучался в Университете Уэйна.

В начале актёрской карьеры Ричардсон выступал в труппе  в Детройте, а затем в Чикаго. Играл разных персонажей, от комедийных героев до общественных деятелей.

Переехав в Лос-Анджелес, Ричардсон снялся в таких сериалах, как «Офис» и «Замедленное развитие». Он сыграл Ричарда Сплетта в сериале «Вице-президент» (2012—2019), за что в 2018 году получил Премию Гильдии киноактёров США.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания 

Актёры США